Platinoxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen von Platin und Sauerstoff:

Platin(II)-oxid, PtO
Platin(IV)-oxid, PtO2
Platin(VI)-oxid, PtO3